Крвавица може да се односи на:

Сухомеснати производ
 Крвавица (кобасица), врста барене кобасице којој се додаје крв;

Топоним
 Крвавица (Крушевац), насељено место града Крушевца, Расински округ, Република Србија;
 Крвавица (Башка Вода), насељено место у саставу општине Башка Вода, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;